Puriri steht für:
 Puriri (Neuseeland), Ort auf der Nordinsel Neuseelands
 Puriri River, Fluss in der Waikato-Region auf der Nordinsel Neuseelands
 Vitex lucens, subtropischer Laubbaum im Norden Neuseelands
 Aenetus virescens, größter in Neuseeland vorkommender Nachtfalter